Ждяр-над-Са́завоу, Ждяр-над-Сазавой (, бывш. , , прошлое название — Město Žďár na Moravě) — город и одноимённый районный центр расположен в краю Высочина, Чехия.

История 
Около 1100 года рядом с нынешним Ждярским замком возникла торговая деревня на земской торговой тропе у брода через Сазаву. Позднее, после основания в 1252 году паном Бочеком из Обржан рядом с деревней цистерцианского монастыря «Кладезь Благословенной Девы Марии», деревня была переселена на территорию нынешнего района Старе-Место (городская часть Ждяр-над-Сазавоу 3) и вскоре после того — в места рядом с костёлом Святого Прокопа (нынешнее историческое ядро города). Ждяр был выстроен как торговое местечко и в 1293 году впервые упоминается заседающий в Ждяре суд, в юрисдикцию которого входил не только собственно Ждяр, но и всё панство Ждярского монастыря цистерцианцев. Во время гуситских войн монастырь был сожжён, и с того времени, несмотря на существенную помощь Йиржи из Подебрад в восстановлении монастыря, его значение стало падать.

Статус города Ждяр-над-Сазавоу получил в начале XVII века.

Достопримечательности 
Рядом с городом находится известная Паломническая церковь св. Иоанна Непомуцкого, которая в 1994 году была внесена в список памятников ЮНЕСКО.

Городские части 
 Ждяр-над-Сазавоу 1 — включает районы Старе-Место, Нове-Место, Дольни-Либушин
 Ждяр-над-Сазавоу 2 — включает район Замок, который также является отдельной кадастровой территорией
 Ждяр-над-Сазавоу 3 — включает район Сталинград
 Ждяр-над-Сазавоу 4 — включает районы У-Прумислове-Школы, Горни-Либушин
 Ждяр-над-Сазавоу 5 — включает район Височани
 Ждяр-над-Сазавоу 6 — включает район Надражи – Пршеднадражи
 Ждяр-над-Сазавоу 7 — включает район Под-Водойемем
 Ждяр-над-Сазавоу 8
 Мелковице
 Радонин
 Стржанов (отдельная кадастровая территория)
 Веселичко (отдельная кадастровая территория)

Экономика 
Сегодня город — туристический центр, зимой пользуется популярностью как горнолыжный ареал, в летнее время как среди велосипедистов.

Завод ŽĎAS.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 
 Ждяр над Сазавой — Просмотр города — Чешское наследие ЮНЕСКО

Города края Высочина
Районные центры Чехии